Салба — топоним
 Салба — село в Ермаковском районе Красноярского края.
 Салба — село в Краснотуранском районе Красноярского края.
 
 Салба — река в Красноярском крае, левый приток реки Убей